Een verkeersweg:
 N658 (België)
 N658 (Frankrijk)
 N658 (Nederland), zie Provinciale weg 658

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing